Пињуела има више значења:

 Пињуела (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пињуела (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику